Příjmení Tonder nosí více významných osobností:

 Antonín Tonder (1888–1953) – český fotograf
 Ferdinand Tonder (1852–1916) – český právník, mecenáš a stenograf
 Hanno Tonder (1915–1955) – český právník a golfista
 Ivo Tonder (1913–1995) – český emigrant a válečný pilot RAF
 Sláva Tonderová-Zátková (1884–1969) – česká malířka

Externí odkazy 
 

Česká příjmení
Německá příjmení